Lukkari ist

 der Anwerfer in der finnischen Ballsportart Pesäpallo
 der Nachname der samischsprachigen Schriftstellerin und Übersetzerin Rauni Magga Lukkari